Ali ben Yusuf peut désigner :
 `Alî ben Yûsuf, sultan berbère Almoravide (1106-1142) ;
 `Alî ben Yûsuf, vizir et régent watasside du sultan mérinide Abû Muhammad `Abd al-Haqq (1448-1458).